El término retículo puede referirse a:

 Retículo endoplasmático, en biología, un orgánulo celular.
 Retículo, en matemáticas, un conjunto parcialmente ordenado.
 Retículo; en geometría y teoría de grupos, una red o retículo en Rn es un subgrupo discreto de Rn que genera el espacio vectorial Rn de los números reales.

 Retículo, parte de un teodolito.
 Retículo, la segunda de las cuatro cavidades del estómago de los rumiantes, llamada también redecilla y bonete.